Als Sphenoid (zu altgriech. σφήν „Keil“) bezeichnet man:

 in der Medizin umgangssprachlich das Keilbein (Os sphenoidale)
 in der Kristallographie eine keilähnliche Form aus zwei Flächen, siehe Dieder
 in der Geometrie (ungenau) ein Disphenoid